Siech steht für 

 den Nachnamen von Birte Siech
 für siech bzw. krank; siehe Siechtum